Sinhaya se puede referir a alguno de los siguientes artículos

 Sinhaya barriada musulmana de las afueras de Saraqusta, actual Zaragoza.
 Sinhaya tribu bereber histórica.
 Sinhaya Ulpota Localidad de Sri Lanka.